Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, ma si sono dovute ritirare prima dell'inizio del torneo poiché la Krejčíková è risultata positiva al COVID-19.

In finale Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno sconfitto Coco Gauff e Jessica Pegula con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (ritirate)
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (terzo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (terzo turno)
  Caty McNally /  Zhang Shuai (terzo turno)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (primo turno)
  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (secondo turno)
  Coco Gauff /  Jessica Pegula (finale)

  Asia Muhammad /  Ena Shibahara (terzo turno)
  Lucie Hradecká /  Sania Mirza (terzo turno)
  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (primo turno)
  Anna Danilina /  Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (quarti di finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (semifinale)
  Magda Linette /  Bernarda Pera (primo turno)
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Tessah Andrianjafitrimo /  Océane Dodin (primo turno)
  Clara Burel /  Chloé Paquet (primo turno)
  Estelle Cascino /  Jessika Ponchet (primo turno)
  Olivia Gadecki /  Charlotte Kempenaers-Pocz (primo turno)

  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (Campionesse) 
  Elsa Jacquemot /  Séléna Janicijevic (primo turno) 
  Elixane Lechemia /  Harmony Tan (primo turno)

Ranking protetto 

  Madison Keys /  Taylor Townsend (semifinale)

  Han Xinyun /  Zhu Lin (secondo turno)

Alternate 

  Emina Bektas /  Tara Moore (secondo turno, ritirate)
  Anna-Lena Friedsam /  Tatjana Maria (primo turno)

  Samantha Murray Sharan /  Heather Watson (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2022